TRAC steht als Abkürzung für:
 Technische Regeln für Acetylenanlagen und Calciumcarbidlager
 Trends in Analytical Chemistry, analytisch-chemische Fachzeitschrift
 Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti, nationaler Amateurfunkverband der Türkei
 Terry Rowing Auto Components, ehemaliger britischer Automobilhersteller, siehe TRAC Products

Trac steht für:
 Trac, freie Projektmanagement-Software
 Franz Trac († 1579), deutscher Kunsttöpfer
 MB-Trac, Traktorenbaureihe des Herstellers Mercedes-Benz
 WF Trac, Traktorenbaureihe des Herstellers Werner Forst- und Industrietechnik

Siehe auch:
 Snow-Trac, Kettenfahrzeug des schwedischen Herstellers AB Westeråsmaskiner
 Track (Begriffsklärung)
 TRAK, vom Körper gegen den TSH-Rezeptor gebildete Antikörper
 Trek (Begriffsklärung)

Abkürzung